Соревнования по теннису среди мужчин в парном разряде на XXXII летних Олимпийских играх проходили с 24 по 30 июля 2021 года на кортах теннисного центра «Ариакэ». Турнир был организован на площадках с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проводится Открытый чемпионат США. В соревнованиях приняли участие 32 дуэта из 22 стран.

Хорваты Никола Мектич и Мате Павич стали обладателями звания олимпийских чемпионов, обыграв в финале своих соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига. Впервые с 1908 года в финальном матче мужского парного турнира сыграли два дуэта, представлявших одну страну. Мектич и Павич, выиграв золотые медали Игр, стали первыми представителями Хорватии, которые одержали победу на олимпийском теннисном турнире; предыдущим высшим достижением балканского государства были бронзовые награды. Новозеландский дуэт в составе Маркуса Даниэлла и Майкла Винуса принёс стране первые олимпийские медали в теннисе.

Победители Олимпийских игр 2016 года испанцы Рафаэль Надаль и Марк Лопес пропустили турнир.

Призёры

Посев 

  Никола Мектич /  Мате Павич (титул; золотая медаль)
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (первый круг)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (четвертьфинал)
  Аслан Карацев /  Даниил Медведев (первый круг)

<ol start="5">
  Хуберт Хуркач /  Лукаш Кубот (первый круг)
  Карен Хачанов /  Андрей Рублёв (первый круг)
  Джейми Маррей /  Нил Скупски (второй круг)
  Уэсли Колхоф /  Жан-Жюльен Ройер (второй круг; отказ)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Бен Маклахлан /  Кэй Нисикори (четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года